Robert Constable ist der Name folgender Personen:

* Robert Constable (Ritter) († 1488), englischer Ritter
 Robert Constable (Politiker) (um 1522–1591), englischer Soldat und Politiker 
 Robert Lee Constable, US-amerikanischer Informatiker 
 Robert T. Constable (* 1940), US-amerikanischer Sozialwissenschaftler